Золота́я звезда́ может означать:

 
 Орден «Золотая Звезда» — орден Украины, прилагающийся к званию Герой Украины.
 Золотая звезда (лекарство)
 Золотая звезда — орден правительства Венгрии.

См. также 
 GoldStar — марка товаров южнокорейской фирмы «Lucky GoldStar», в 1995 г. переименованной в LG Group.